

Войвож — річка у Республіці Комі, права притока Палью
 Войвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Палью
 Войвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Вой-Вожа

Див. також 
 Вой-Вож
 Войвож-Дозмера